50 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 5 sierpnia, a finał 6 sierpnia.

W tej konkurencji wzięły udział 53 pływaczki z 48 krajów.

Złoty medal zdobyła Chinka Fu Yuanhui. Srebro wywalczyła reprezentantka Brazylii Etiene Medeiros. Brąz otrzymała Liu Xiang z Chin.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:30.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 17:42.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:49.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015